Вільмано́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 180 км на північний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 658,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільманош на сайті французького Національного інституту географії
 Вільманош на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільманош на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільманош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільманош на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна